Inizia la carriera sportiva partecipando a gare di Motocross con subito ottimi piazzamenti. All'età di 19 anni Borsoi sente la passione per i fuoristrada e, dopo buone performance in gare locali, prende parte al Challenge della FIF Gran Criterium 

Nel 2006 si piazza 6º su ben 224 iscritti alla Berlino Breslau, la gara amatoriale più conosciuta d'Europa.

Nel 2010 e nel 2011 conquista per ben due volte consecutive il Titolo nel Campionato italiano Cross Country Trofeo TH Csai con il Mitsubishi Pajero DID.

Nel 2012 partecipa al Campionato del Mondo Cross Country Rally, piazzando 3 assoluto con veicoli di serie T2 con il Mitsubishi PajerovDID

Nel 2017 vince il Campionato Italiano Cross Country con il Toyota Toyodell preparato dalla Collodel 4x4

passano 2 anni, e nel 2020 insieme a Copilota Pelloni Stefano partecipano alla Dakar con un Can Am Maverick By Collodel 4x4 ,arrivando alla fine

4 dei Rookie